

Osoby o tym nazwisku 
 Andrzej Korski – polski polityk, inżynier
 Witold Korski – polski architekt, medalier, rysownik, rzeźbiarz, wykładowca akademicki

Inne 
 Korski – wieś w Estonii, w prowincji Võru

Zobacz też 
 Korska